Ottawa, Kanada fővárosa
 Ottawa, folyó Kanadában
 Ottawa, város az USA Illinois államában
 Ottawa, város az USA Kansas államában
 Ottawa, város az USA Ohio államában
 Ottawa, észak-amerikai tehergépkocsi márka

Lásd még
 Ottawa megye (egyértelműsítő lap)